Marville (Mosa), municipi al departament del Mosa (regió de Gran Est, França)
 Marville-Moutiers-Brûlé, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Saint-Sauveur-Marville, municipi al departament d'Eure i Loir (Centre-Vall del Loira)